Огнен Кузмич (, род. 16 мая 1990 года) — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Црвена звезда» и сборную Сербии.

Профессиональная карьера 
Кузмич начал свою профессиональную карьеру в боснийском клубе «Бopaц Бања Лука», но уже через год перешёл в финский клуб «Корихейт». В 2010 году он вернулся в Боснию и стал выступать за «Челик Зеница».

В 2011 году он подписал контракт с испанским клубом «Уникаха Малага», однако сезон 2011/12 провёл в фарм-команде «Клиникас Ринкон Бенахавис». За основную команду Кузмич отыграл всего 2 матча. В 2012 году «Малага» отдала его в аренду клубу «FIATC Ховентут».

На драфте НБА 2012 года Кузмич был выбран во втором раунде под общим 52 номером клубом «Голден Стэйт Уорриорз». 27 сентября 2013 года он подписал контракт с клубом. Во время своих первых двух сезонов в НБА его часто переводили в фарм-команду «Санта-Круз Уорриорз» из Лиги развития НБА. Играя за «Санта-Круз» Кузмич включался в третью сборную защиты Д-Лиги, а 26 апреля 2015 года вместе с командой завоевал чемпионский титул.

27 июля 2015 года подписал двухлетний контракт с греческим клубом «Панатинаикос». 21 апреля 2016 года Кузмич покинул «Панатинайкос».

19 июля 2016 года Кузмич подписал трёхлетний контракт с сербским клубом «Црвена звезда».

26 июля 2017 года подписал двухлетний контракт с испанским клубом «Реал Мадрид».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Ognjen Kuzmić at draftexpress.com
 Ognjen Kuzmić at espn.com
 Ognjen Kuzmić at feb.es

Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Ховентут»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Санта-Круз Уорриорз»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК ФМП Белград
Игроки сборной Сербии по баскетболу